Agarak (Aragatsotn), ciutat a la província d'Aragatsotn a Armènia
 Agarak (Lori), ciutat a la província de Lori a Armènia
 Agarak (Syunik), ciutat a la part sud a la província de Syunik a Armènia
 Agarak (vila de Syunik), vila a la part oriental a la província de Syunik a Armènia
 Agarak o Agarakavan, vila a la part central a la província d'Aragatsotn a Armènia